Sezon (1983/1984) był 81. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 2 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Rába Vasas ETO. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył József Szabó, który w barwach klubu Videoton SC strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1983 w piłce nożnej
1984 w piłce nożnej